Singleton kan syfta på följande:
 Singleton (designmönster) – ett designmönster inom datavetenskap

Geografi

Australien 

 Singleton, New South Wales, ort i Australien, 
 Singleton Council, New South Wales, 
 Singleton, Western Australia, Rockingham,

Storbritannien 

 Singleton, West Sussex, ort, 
 Singleton (parish i West Sussex), 
 Singleton, Lancashire, parish, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar